Социн () — фамилия.

Известные носители:

 Социн, Альберт (1844—1899) — швейцарский семитолог.
 Социн, Лелио (1525—1562) — итальянский богослов-антитринитарий.
 Социн, Фауст (1539—1604) — итальянский теолог, основатель антитринитарного движения социниан.